Badewitz ist

 Badewitz (Zerbst) ist ein Ortsteil von Straguth, Ortsteil der Stadt Zerbst/Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt
 eine Gemeinde im Landkreis Leobschütz in Schlesien, 1936 umbenannt in Badenau, heute polnisch Bogdanowice

Badewitz ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Badewitz (1824–1906), deutscher Theaterschauspieler
 Friedrich Gustav Badewitz (1779–1847), deutscher Theaterschauspieler
 Heinz Badewitz (1941–2016), deutscher Filmschaffender und Festivalleiter